Moerisia är ett släkte av nässeldjur. Moerisia ingår i familjen Moerisiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Moerisia